Маргари́та женское имя.

Носительницы, известные по имени

Святые 
 Маргарита Антиохийская — великомученица III в.
 Святая Маргарита (значения) — имя, которое носили несколько святых женщин.

Европейские правители и аристократия 
 Маргарита (ок. 1320—1389) — графиня Равенсберга с 1346 года и графиня Берга с 1348 года.
 Маргарита (ок. 1370—1443) — графиня Комменжа с 1375/1376 (фактически никогда не управляла своими землями).
 Маргарита Наваррская (ум. 1183) — жена короля Сицилийского королевства Вильгельма I Злого, мать Вильгельма II Доброго.
 Маргарита I Эльзасская (ок. 1145—1194) — графиня Фландрии.
 Маргарита Французская (1158—1197) — королева Англии и Венгрии, дочь Людовика VII Молодого и его второй жены Констанции Кастильской.
 Маргарита де Блуа (ок. 1170—1230) — графиня Блуа, Шартра и Шатодена, дочь графа Блуа и Шартра Тибо V Доброго и Алисы, дочери Людовика VII.
 Маргарита (Маргит) Венгерская (1175—после 1223) — императрица Византийская, маркграфиня Монферратская и королева Фессалоникийская, госпожа Беотийская, дочь короля Венгрии Белы III.
 Маргарита де Бурбон (1211—1256) — графиня Шампани и королева Наварры, сеньора де Бурбон, жена Теобалда I Наваррского, дочь Аршамбо VIII Великого.
 Маргарита Бургундская (ум. 1277) — дама де Витто, дочь Гуго IV, герцога Бургундии, жена Жана I де Шалон-Арлей.
 Маргарита II Фландрская (1202—1280) — графиня Фландрии и Эно (Геннегау), дочь императора Латинской империи, графа Фландрии, Эно (Геннегау) и Намюра Балдуина (Бодуэна) I и Марии Шампанской.
 Маргарита фон Бабенберг (ок. 1204—1266/1267) — королева Германии и Чехии, герцогиня Австрийская.
 Маргарита Прованская (1221—1295) — королева Франции в 1234—1270 годах.
 Маргарита Беарнская (1245/1250—1319) — виконтесса Беарна, Габардана, Марсана, дама де Монкада и баронесса Кастельви-де-Росанес, дочь виконта Беарна Гастона VII и виконтессы Марсана Маты де Мата.
 Маргарита Бургундская (1250—1308) — графиня де Тоннер, королева Сицилии и Неаполя.
 Маргарита Анжуйская (1273—1299) — графиня Анжу и Мэна, жена Карла Валуа, мать короля Франции Филиппа VI.
 Маргарита Английская (1275—после 1338) — английская принцесса, дочь Эдуарда I и Элеоноры Кастильской, супруга герцога Брабанта, Лотье и Лимбурга Жана II.
 Маргарита Французская (1282—1317) — королева Англии, супруга короля Эдуарда I.
 Маргарита (Маргарет) Норвежская Дева (1283—1290) — королева Шотландии, дочь короля Норвегии Эйрика II и Маргарет.
 Маргарита Бургундская (1290—1315) — королева Франции и Наварры.
 Маргарита де Валуа (1295—1342) — жена Ги де Шатильона, графа де Блуа.
 Маргарита д’Эврё (1307—1350) — дочь графа Эврё и Эгмонта Людовика Французского и Маргариты д’Артуа, жена графа Оверни и Булони Гильома XII.
 Маргарита I Французская (1310—1382) — графиня Фландрии, Невера и Ретеля, а позже — графиня Бургундская и Артуа.
 Маргарита I Голландская (1311—1356) — супруга императора Священной Римской империи Людвига IV; графиня Голландии, Зеландии и Фрисландии, графиня Геннегау.
 Маргарита Маульташ (1318—1369) — графиня Тироля.
 Маргарита фон Равенсберг (ок. 1320—1389) — графиня Равенсберга и графиня Берга, дочь Оттона IV фон Равенсберг и Маргариты фон Берг-Виндек.
 Маргарита Брабантская (1323—1368) — дочь герцога Брабанта Жана III и Марии д’Эврё, жена графа Фландрии Луи II Мальского.
 Маргарита Люксембургская (1335—1349) — дочь императора Священной Римской империи Карла IV, жена короля Венгрии Людовика I.
 Маргарита III Фландрская (1350—1405) — графиня Фландрии, графиня Невера и Ретеля, пфальцграфиня Бургундии и графиня Артуа.
 Маргарита I Датская (1353—1412) — королева Дании, Норвегии и Швеции.
 Маргарита (Маргарет) Стюарт (до 1360—1417) — графиня Ангус и баронесса Абернети, дочь 2-го графа Ангуса Томаса Стюарта и Маргарет Синклер.
 Маргарита Малатеста (1370—1399) — сеньора Мантуи, дочь сеньора Римини Галеотто.
 Маргарита Бургундская (1374—1441) — дочь Филиппа II Храброго, герцога Бургундии, жена Вильгельма IV Баварского, графа Эно, Голландии и Зеландии.
 Маргарита Бургундская (1393—1442) — дочь Иоанна Бесстрашного, герцога Бургундии, жена дофина Людовика Французского, герцога Гиени.
 Маргарита Анжуйская (1429—1482) — королева Англии, супруга Генриха VI.
 Маргарита Баварская (1442—1479) — герцогиня Мантуанская, дочь Альберта III Баварского.
 Маргарита Йоркская (Маргарита Английская) (1446—1503) — дочь 3-го герцога Йоркского Ричарда Плантагенета, третья и последняя супруга герцога Бургундского Карла Смелого.
 Маргарита Саксонская (1449—1501) — принцесса Саксонская, курфюрстина Бранденбурга.
 Маргарита Датская (1456—1486) — королева Шотландии, супруга короля Якова III.
 Маргарита Австрийская (1480—1530) — штатгальтер Нидерландов.
 Маргарита Тюдор (1489—1541) — королева Шотландии, жена короля Якова IV.
 Маргарита Наваррская (1492—1549) — королева Наварры, писательница.
 Маргарита Палеолог (1510—1566) — герцогиня Мантуанская, дочь монферратского правителя Гульельмо IX.
 Маргарита Дуглас (1515—1578) — дочь Маргариты Тюдор, старшей сестры английского короля Генриха VIII и её второго мужа Арчибальда Дугласа, графа Ангуса.
 Маргарита Пармская (1522—1586) — герцогиня Пармская и штатгальтер Нидерландов.
 Маргарита Французская (1523—1574) — французская принцесса, дочь короля Франциска I, герцогиня Беррийская, жена герцога Савойского Эммануила Филиберта.
 Маргарита де Валуа (королева Марго) (1553—1615) — королева Наварры и Франции, супруга Генриха де Бурбона.
 Маргарита Фарнезе (1567—1643) — маркиза Монферратская и герцогиня Мантуанская, настоятельница монастыря Святого Александра в Парме, дочь пармского правителя Алессандро.
 Маргарита Австрийская (1584—1611) — королева Испании и Португалии.
 Маргарита Альдобрандини (1588—1646) — герцогиня Пармская.
 Луиза Маргарита Лотарингская (1588—1631) — дочь Генриха де Гиза и Екатерины Клевской, наследница княжества Шато-Рено.
 Маргарита Савойская (1589—1655) — вице-королева Португалии, дочь герцога Карла Эммануила I Савойского и Каталины Микаэлы, жена мантуанского герцога Франческо IV Гонзага.
 Маргарита Гонзага (1591—1632) — герцогиня Лотарингская, дочь мантуанского правителя Винченцо I.
 Шарлотта-Маргарита де Монморанси (1594—1650) — дочь коннетабля Генриха I де Монморанси и его второй жены Луизы де Бюдо, возлюбленная короля Франции Генриха IV, супруга 3-го принца Конде.
 Маргарита Медичи (1612—1679) — герцогиня Пармская и Пьяченцская, дочь тосканского правителя Козимо II.
 Маргарита Луиза Орлеанская (1645—1721) — великая герцогиня Тосканская, дочь Гастона де Бурбона, герцога Орлеанского.
 Маргарита Тереза Испанская (1651—1673) — императрица Священной Римской империи.
 Марта Маргарита ле Валуа де Вилетт де Марсэ де Кейлюс (1673—1729) — маркиза де Кейлюс, мать графа Кейлюса.
 Маргарита Саксонская (1840—1858) — саксонская принцесса, дочь короля Саксонии Иоганна I и баварской принцессы Амалии Августы, жена австрийского эрцгерцога Карла Людвига.
 Маргарита Бурбон-Пармская (1847—1893) — герцогиня Мадридская и принцесса Бурбон-Пармская, дочь герцога Пармского Карла III и принцессы Луизы Марии Терезы Французской.
 Маргарита Савойская (1851—1926) — королева Италии.
 Луиза Маргарита Прусская (1860—1917) — немецкая принцесса, вице-консорт-королева Канады, супруга герцога Артура Коннаутского.
 Маргарита Прусская (1872—1954) — принцесса прусская, дочь германского императора Фридриха III и императрицы Виктории, супруга принца Фридриха Карла Гессенского.
 Маргарита Коннаутская (1882—1920) — кронпринцесса Швеции, принцесса Великобритании и Ирландии, герцогиня Сконская, жена герцога Сконского Густава Адольфа.
 Виктория Маргарита Прусская (1890—1923) — принцесса Прусская, в замужестве — княгиня Рейсс-Кестрицская.
 Бона Маргарита Савойская (1896—1971) — дочь герцога Томмазо Генуэзского и Изабеллы Марии Баварской, жена Конрада, принца Баварского.
 Маргарита Шведская (1899—1977) — принцесса Шведская и Датская, дочь принца Карла, герцога Вестергётландского и принцессы Ингеборги Датской.
 Маргарита Гомес-Асебо-и-Сехуела — королева-консорт Болгарии, супруга Симеона II.
 Маргарита Греческая и Датская (1905—1981) — принцесса Греческая и Датская, дочь принца Греческого и Датского Андрея и принцессы Алисы Баттенберг.
 Маргарита (род. 1939) — герцогиня Сория и Эрнани, сестра экс-короля Испании Хуана Карлоса I, испанский общественный деятель.
 Маргарита Нидерландская (род. 1943) — нидерландская принцесса, младшая сестра экс-королевы Беатрикс.
 Маргарита Румынская (род. 1949) — кронпринцесса Румынская, Хранительница Румынского престола, бывшая принцесса Гогенцоллерн, дочь короля Румынии Михая I и королевы Анны.
 Маргарита Люксембургская (род. 1957) — принцесса Люксембургская, дочь Великого герцога Люксембургского Жана и Жозефины Шарлотты Бельгийской.

Прочие лица 
 Маргарита (ок. 1369 — не ранее 1414) — саамская женщина-миссионер.

Фамилия 
 Маргарита, Антон (ок. 1492—1542) — германский гебраист, автор сочинения «Вся еврейская вера» (1530).

В искусстве 
 Маргарита — героиня романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и одноимённых фильмов.
 Маргарита — героиня трагедии Иоганна Гёте «Фауст».
 Маргарита — героиня романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями».
 «Маргарита» — песня Юрия Чернавского.
 «Маргарита» — музыкальный коллектив, выступавший на площадках Москвы в 1999—2001 годах.

Астрономические объекты 
 (310) Маргарита — астероид главного пояса.
 Маргарита — нерегулярный спутник планеты Уран.

Географические объекты 
 Маргарита — крупнейший остров Венесуэлы, расположен в южной части Карибского моря.
 Маргарита — крупнейший остров Колумбии, на реке Магдалена.
 Маргарита — город и муниципалитет в Колумбии.

Другое 
 Маргарита — алкогольный коктейль из текилы, ликёра Куантро и сока лайма.
Маргарита (Pizza Margherita) — один из самых популярных сортов пиццы: с помидорами, моцареллой, оливковым маслом и базиликом
 «Маргарита» — линия укреплений, построенная в 1944 году южнее Будапешта

См. также 
 Ночная Маргарита
 Толстая Маргарита
 Фауст и Маргарита
 Маргарет (значения)
 Маргаритка (значения)
 Маргерита

Примечания